

Patronyme 

 Bernard Combettes (1942-), grammairien et enseignant français ;
 Chris Combette (1957-), chanteur français ;
 Jacques Combettes (1946-), footballeur français ;
 Jean Combette (1925-2015), général de l'armée française.

Toponyme

Divers 
 L'Affaire Cécile Combettes est une affaire criminelle française du .
Patronyme français